Школьная:
 Школьная (платформа) — ликвидированный остановочный пункт Дюнской линии Приморской-Сестрорецкой железной дороги.
 Школьная (платформа, Самара) — остановочный пункт Куйбышевской железной дороги на территории Самары.
 Школьная — река в России, протекает в Томской области.
 Школьная (гарнитура) — набор шрифтов.

См. также 
 Школьная улица
 Школьная площадь
 Школьный
 Школьное